Тухани — название населённых пунктов:

Россия 
 Тухани — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Тухани — село в Сандовском районе Тверской области.